

Croazia 
 Monte Maggiore – gruppo montuoso dell'Istria, in Croazia

Italia

Campania 
 Monte Maggiore (1036 m s.l.m.) – montagna nei Monti Trebulani
 Monte Maggiore, (623 m s.l.m.) – altura presso Rocca d'Evandro

Puglia 
 Monte Maggiore (261 m s.l.m.) – collina nel territorio di Ascoli Satriano, dominante la valle dell'Ofanto
 Monte Maggiore (713 m s.l.m.) – altura nel territorio di Orsara dominante la valle del Cervaro

Toscana 
 Monte Maggiore (454 m s.l.m.) – altura nelle Colline livornesi
 Monte Maggiore (916 m s.l.m.) – altura nel Massiccio della Calvana in provincia di Prato

Pagine correlate 
 Montemaggiore